Thapsia laserpitii är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Thapsia laserpitii ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
laserpitii